Collegio elettorale di Bologna III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Bologna III – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Bologna III - Imola – collegio elettorale del Senato della Repubblica